Франц Оберахер (; род. 24 марта 1954, Наттерс) — австрийский футболист, крайний полузащитник.

Прежде всего известен выступлениями за клубы «Нюрнберг» и «Аустрия» (Клагенфурт), а также национальную сборную Австрии.

Клубная карьера 
Во взрослом футболе дебютировал в 1973 году выступлениями за команду клуба «Ваккер» (Инсбрук), в котором провел шесть сезонов, приняв участие в 139 матчах чемпионата. 

Своей игрой за эту команду привлек внимание представителей тренерского штаба немецкого «Нюрнберга», к составу которого присоединился в 1979 году. Отыграл за нюрнбергский клуб следующие два сезона своей игровой карьеры. Большинство времени, проведенного в составе «Нюрнберга», был основным игроком команды. В составе «Нюрнберга» был одним из главных бомбардиров команды, имея среднюю результативность на уровне 0,38 гола за игру первенства.

В 1981 году заключил контракт с нидерландским клубом АЗ, в составе которого провел следующие два года своей карьеры игрока. 

В 1983 году перешел в клуб «Аустрия» (Клагенфурт), за который отыграл 4 сезона. Играя в составе клагенфуртской «Аустрии» также в основном выходил на поле в основном составе команды. Завершил профессиональную карьеру футболиста выступлениями за клагенфуртскую «Аустрию» в 1987 году.

Выступления за сборную 
В 1976 году дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной Австрии. В течение карьеры в национальной команде, которая длилась с большими перерывами в общей сложности 10 лет, провел в форме главной команды страны лишь 8 матчей.

В составе сборной был участником чемпионата мира 1978 года в Аргентине.

Примечания

Ссылки 
 Статистика выступлений в соревнованиях под эгидой ФИФА.
 Статистика выступлений на сайте national-football-teams.com
 Статистика на сайте www.footballdatabase.eu
 Статистика выступлений на сайте WorldFootball

Футболисты Австрии
Игроки сборной Австрии по футболу
Игроки ФК АЗ
Игроки ФК «Ваккер» Инсбрук (1915)
Игроки ФК «Нюрнберг»